Härten oder Härtung bezeichnet:

 Härten (Eisenwerkstoff), ein Verändern des Kristallgefüges von Eisenwerkstoffen 
 Härten (Leder), eine Veränderung der Stoffeigenschaften von Leder
 Härten (Computer), das Absichern eines Computers, Netzwerkes oder Betriebssystems
 Härten (Landschaftsschutzgebiet), Landschaftsschutzgebiet in Baden-Württemberg
 Härten, Hochebene in Baden-Württemberg; siehe Kusterdingen 
 Fetthärtung, ein Hydrieren von Ölen und Fetten 
 den Übergang flüssiger Werkstoffe in den festen Zustand; siehe Vernetzung (Chemie)

Siehe auch:
 Abhärtung
 Aushärten
 Erhärten
 Härte
 Herten (Begriffsklärung)